Der Name Eierblume wird im Volksmund verwendet für:
 die Sumpfdotterblume (Caltha palustris), eine Pflanzenart aus der Familie der Hahnenfußgewächse (Ranunculaceae)
 die Gemeine Nachtkerze (Oenothera biennis), eine Pflanzenart aus der Familie der Nachtkerzengewächse (Onagraceae)